Гуса́ров — русская и чешская фамилия, образована от слова «гусар». Женская форма — Гуса́рова.

Известные носители:

Гусаров 
 Гусаров, Александр Георгиевич (1898—1959) — командир 37-й стрелковой дивизии, генерал-майор.
 Гусаров, Алексей Васильевич (род. 1964) — советский хоккеист, олимпийский чемпион 1988 года, обладатель Кубка Стэнли.
 Гусаров, Анатолий Константинович (1915—1989) — сталевар, Герой Социалистического Труда.
 Гусаров, Андрей Андреевич (род. 1988) — российский самбист.
 
 
 Гусаров, Геннадий Александрович (1937—2014) — советский футболист.
 Гусаров, Григорий Андреевич (1906—1943) — Герой Советского Союза.
 
 Гусаров, Евгений Петрович (1950—2002) — советский дипломат.
 Гусаров, Иван Афанасьевич (1934—2022) — первый глава администрации города Старый Оскол, государственный и общественный деятель.
 
 
 
 Гусаров, Фёдор Васильевич (1875—1920) — революционер, социал-демократ.

Гусарова 
 Гусарова, Галина Ивановна (род. 1947) — советский партийный работник, российский политический деятель.
 Гусарова, Жанетта (род. 1974) — чешская теннисистка.
 Гусарова, Мария Вячеславовна (Mary Gu, Богоявленская; род. 1993) — российская певица, блогер.